Фоллис:

 Фоллис — римская и византийская медная монета.
 Фоллис, Арианна (род. 1977) — известная итальянская лыжница, призёрка Олимпийских игр.